Мыловский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Мыловое
.

История 
 1921 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Мыловое 
 с. Суханово 
 с. Червоный Яр

Примечания